Con el título de Felipe III se conoce a:

 Felipe III de Macedonia 
 Felipe III de Francia (1245-1285), llamado el Atrevido, rey de Francia;
 Felipe III de Navarra (1306-1343), rey de Navarra;
 Felipe III de Borgoña (1396-1467), llamado el Bueno, duque de Borgoña;
 Felipe III de España (1578-1621), rey de España;
 Felipe III de Aragón  (1605-1665), más conocido como Felipe IV de Castilla.
 Felipe III de Portugal (1605-1665), más conocido como Felipe IV de Castilla.
 Felipe III de Sicilia (1605-1665), más conocido como Felipe IV de Castilla.
 Felipe III de Nápoles (1605-1665), más conocido como Felipe IV de Castilla.

Retratos del monarca español pintados por Velázquez
 Felipe III a caballo, en el Museo del Prado.

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a